SDZ – codice aeroportuale IATA degli aeroporti delle Isole Shetland (Regno Unito)